Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  Ž.